Бранко Тошович () — сербский и австрийский  и , доктор филологических наук, профессор-эмеритус.

Жизнь 
Родился 10 апреля 1949 года в Калиновике.
Учился в Сараевском университете, на котором защитил кандидатскую (1979) и докторскую диссертацию (1982).

Преподавательская деятельность 

Три года работал в Гимназии имени Огнена Прицы“ [теперь Вторая гимназия] (1973—1977), а пятнадцать провел на философском факультете Сараевского университета. 

В МГУ преподавал сербохорватский язык (1985—1988, 1992—1993). Один учебный год (1992/1993) был ведущим научным сотрудником Института языкознания РАН и старшим научным сотрудником Института русского языка им. А. С. Пушкина.

С 1996 по 2016 годы — ординарный профессор в Институте славистики Университета в Граце.  С 2016 года — эмеритус.

Лекции, выступления на конференциях, доклады 

Работал два с половиной года гостевым профессором в Университете в Мангейме (Германия) (1993—1995), два года на философском факультете в Задаре (Хорватия) и три года на философском факультет в Загребе (Хорватия), где в качестве первого гостевого профессора начал преподавать сербский язык  (2001—2004).
Один семестр читал лекции в Университете в Лейпциге (Германия) (1995).

Работал гостевым профессором (до семи дней) в ряде европейских университетов: в Тарту (Эстония, 1989), Познани (Польша, 1997), Лёвене (Бельгия, 1998), Братиславе (Словакия, 1999), Любляне (Словения, 1999), Варшаве (Польша, 2000), Великом Тырнове (Болгария, 2002), Нови-Саде (Сербия, 2005), Мостаре (Босния и Герцеговина, 2007), Катовицах (Польша, 2008), Москве (Россия, 2008), Инсбруке (Австрия, 2008), Скопье (Македония, 2008), Пуле (Хорватия, 2009), Мариборе (Словения, 1999), Травнике(Босния и Герцеговина, 2009), Санкт-Петербурге (Россия, 2011), Вишеграде (Босния и Герцеговина, 2012), Любляне (Словения, 2012), Бихаче (Босния и Герцеговина, 2013), Минске (Белоруссия, 2013), Загребе (Хорватия, 2014), Красноярске (Россия, 2014), Вршаце (Сербия, 2014), Москве (Россия, 2014), Москве (Россия, 2015), Скопье (Македония, 2016), Москве (Россия, 2017), Бухаресте (Румыния, 2017).

Участвовал в многочисленных международных научных мероприятиях ‒ конференциях, симпозиумах, конгрессах.

Научная деятельность 

Основные области научных интересов — грамматика, стилистика, общее и сопоставительное языкознание, глагол, корреляции между славянскими языками, особенно близко-родственными, поэтика, лингвистика и стилистика Иво Андрича (лауреата Нобелевской премии), Бранко Чопича и Блаже Конеского.

Является членом двух комиссий Междуранодного комитета славистов: Комиссия по словообразованию  и Комиссия по стилистике  . В рамках их деятельности организовал в Граце (вместе с Арно Вонишем) две конференции: Словообразование и интернет (с 22 по 25 марта 2016 г.), Взаимодействие интернета и стилистики, интернета и стилей (с 16-го по 18 апреля 2015 г.) и одну в Банялуке (Босния и Герцеговина): Мультимедиальная стилистика (вместе с Даниэлом Дойчиновичем, Гораном Милашиным и Арном Вонишем;  с 18-го  по 20 мая 2017 г.).

Он выдвинул и закончил ряд международных научных проектов, среди которых выделяются:

 Различия между боснийским/бошняцким, сербским и хорватским языками (Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, FWF-Projekt, P19158-G03, 2006-2010),
 Die vergleichende Analyse der semantisch-derivativen Kategorie der Aktionsarten in den slawischen Sprachen  Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą Aktionarten w językach slowiańskich (Ministerium Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N104012 31/0898) 2006—2009.

В рамках первого проекта разработал:
 Гралис-Корпус (Gralis-Korpus) — параллельный корпус для изучения сербского, хорватского и боснийского/бошняцкого языков,

 Акцентаријум (Akzentarium) — программа по изучению ударения этих языков,

 Лексикаријум (Lexikarium) — корпусно-ориентированный онлайн словарь немецко-сербский/хорватский/бошняцкий-боснийский,

 МорфоГенератор (MorphoGenerator) — программа для автоматической морфологической разметки словоформ и для порождения парадигм,
 Анкетариум (Anketarium) — программа для онлайн-опросов (с оболочкой на сербском, хорватском и боснийской/бошняцком, русском, словенском и немецком языках).
В 2000 г. начал интернет-проект Лингвистический славистический портал Университета Грац ГРАЛИС, , который и в настоящее время возглавляет.

Под его руководством продолжаются четыре  научно-исследовательских проекта:
 Andrić-Initiative: Иво Андрич в европейском контексте (Грац: 2007—),
 Лирический, юумористический и сатиристический мир Бранко Чопича (Грац — Бањалука: 2011—),
 Моно- и мультилингвальный электронный корпус македонского языка (Грац — Скопье: 2009—2016),
 Гралис-Лексикариум [Сербско-хорватско-бошняцко-черногорско-немецкий Gralis-Lexikarium](2008—).

Написал более 500 научных работ, перевел несколько книг (см. Publikationen UNIGRAZonline,, Publikationen GraLiS, Publikationen Liste ).
Опубликовал ряд книг в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Германии, Польше, России и Сербии. Статьи печатались во всех славянских странах на нескольких языках (больше всего на сербском, русском, немецком и македонском).

В 2000 году основал славистический лингвистический портал Gralis, на котором создал ряд одноязычных и многоязычных корпусов (Gralis-Korpus), а также несколько онлайн-программ для изучения славянских языков.

Основные работы 
А) Монографии (книги, отдельные издания)

Написал 28 монографий в области грамматики, стилистики, корпусной лингвистики, литературоведения и др.[39], в том числе:

 
 
 
 
 
 
 Korrelative Grammatik des Bosni(aki)schen, Kroatischen und Serbischen. Teil 1: Phonetik — Phonologie — Prosodie|место=Münster: LIT, 2009. 545 S. (Slawische Sprachkorrelationen, Bd. 4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Funkcionalni stilovi / Die funktionalen Stile. Beograd: Beogradska knjiga, 2002. 580 s.
 Funkcionalni stilovi. Funktionale Stile. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2002. 504 s.
 Korelaciona sintaksa. Projektional. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2001. 456 s.
 Izazovi Branka Tošovića: Razgovor vodio Miloš Jevtić. Beograd — Valjevo: Beogradska knjiga — Kej, 2000. 202 s.
 
 
 
 
 

Б) Сборники

Опубликовал 44 сборника по языкознанию и литературоведению,[41] в том числе:

 Andrićeva Gospođica. Andrićs Fräulein / Branko Tošović (Ur./Hg.). Graz — Beograd — Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske — Svet knjige — nmlibris, 2017. — 792 s./S. (Andrić-Intiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext — Ivo Andrić u evropskom kontekstu, tom 10)
 Ćopićeva poetika prostora / Ćopićs Poetik des Raumes. Graz — Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2017. — 310 s./S. (Ćopić-Projekt — Ćopićev projekat, knj. 6)
 Andrićevi Znakovi. Andrićs Zeichen / Branko Tošović (Ur./Hg.). Graz — Beograd — Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske — Svet knjige — nmlibris, 2016. 812 s./S. (Andrić-Intiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext — Ivo Andrić u evropskom kontekstu, tom 9)
 Djetinjstvo, mladost i starost u Ćopićevom stvaralaštvu / Kindheit, Jugend und Alter im Werk von Branko Ćopić. Graz — Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2016. 292 s./S. (Ćopić-Projekt — Ćopićev projekat, knj. 5)
 Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Kommission für Stilistik beim Internationelen Slawistenkomitee, 2016. 304 S.
 [http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Neue-Horizonte/publikationen.html Das Leben der Jugendlichen im Internet. Sprachliche, literarische, kulturelle und gesellschaftliche Aspekte. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. 202 S. (Neue slawistische Horizonte, Bd. 4)]
 Wortbildung und Internet — Словообразование и интернет — Tvorba riječi i Internet. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee, 2016. 525 S.
 Ranko Risojević. Der bosnische Scharfrichter / Arno Wonisch. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2015. 245 S. (Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Hg.) Slawische Narrationen. Bd 1.) Original: Ranko Risojević. Bosanski dželat.
 Andrićeva Avlija. Andrićs Hof / Branko Tošović (Ur./Hg.). Graz — Beograd — Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske — Svet knjige — nmlibris, 2015. 1014 s./S. (Andrić-Intiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext — Ivo Andrić u evropskom kontekstu, tom 8)
 Žena — muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića / Frau — Mann: zwei Welten, zwei Motive, zwei Ausdrucksarten in den Werken von Branko Ćopić. Graz — Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2015. 373 s./S. (Ćopić-Projekt — Ćopićev projekat, knj. 4)
 [http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Koneski_Parallele-Paraleli_2015.pdf Blaže Koneski / Блаже Конески: Parallelen / Параллели. 2015.
 Paradoxa in den slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2015. 139 S. (Neue slawistische Horizonte, Bd. 3)
 Andrićeva Hronika. Andrićs Chronik / Branko Tošović (Ur./Hg.). Graz — Banjaluka — Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske — Svet knjige — nmlibris, 2014. 1077 s./S. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext — Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 7)
 Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру / Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić. Graz — Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2014. 520 s./S. (Ćopić-Projekt — Ćopićev projekat, knj. 3)
 Slawistisches zu Sprache, Literatur und Kultur. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2014. Band 2 — 308 S. (Neue slawistische Horizonte, Bd.2)
 Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/5: 2005—2012. Graz — Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Beogradska knjiga, 2013. 588 s.
 Andrićeva ćuprija. Andrićs Brücke / Branko Tošović (Ur./Hg.). Grac — Beograd — Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Beogradska knjiga — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske — Svet knjige, 2013. 1043 s./s. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext — Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 6)
 Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj svijeta u Ćopićevim djelima. Graz — Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013. 423 S./s. (Ćopić-Projekt — Ćopićev projekat, knj. 2)
 Поетиката, стилистиката и лингвистиката на текстовите од Блаже Конески во корпусот Гралис / Poetik, Stilistik und Linguistik der Texte von Blaže Koneski im Gralis-Korpus. Грац — Скопје / Graz — Skopje: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Филолошки факултет «Блаже Конески» во Скопје — Институт за македонски јазик «Крсте Мисирков» во Скопје, 2013. 246 S./с.
 Wort — Text — Stil. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013. Bd. 1 — 222 S. (Neue slawistische Horizonte)
 Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen. Svezak 2 / Band 2. Graz — Zagreb: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Izvori, 2012. 632 s./S.
 Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/4: 1990—2004. Graz — Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Beogradska knjiga, 2012. 637 s./S.
 Ivo Andrić — Literat und Diplomat im Schatten zweier Weltkriege (1925—1941) — Ivo Andrić — književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925—1941). Graz — Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Beogradska knjiga, 2012. 606 S./s. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext — Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 5)
 Poetika, stilistika i lingvistika pripovijedanja Branka Ćopića / Poetik, Stilistik und Linguistik der Erzählens von Branko Ćopić. Graz — Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2012. 389 s./S. (Ćopić-Projekt — Ćopićev projekat, knj. 1)
 Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/3. Graz — Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Beogradska knjiga, 2011. 803 s./S.
 Die k. u. k. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić (1892—1922). Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića (1892—1922). Graz — Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Beogradska knjiga, 2011. 761 s./S. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext — Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 4)
 Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Verhältnisses zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen. Svezak 1 / Band 1. Graz — Zagreb: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Izvori, 2010. Svezak 1. 439 s./S.
 Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/1 / Tošović, Branko; Wonisch, Arno. Graz — Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Beogradska knjiga, 2010. 737 s./S.
 Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/2. Graz — Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Beogradska knjiga, 2010. 535 s./S.
 Das Grazer Opus von Ivo Andrić (1923—1924) / Grački opus Iva Andrića (1923—1924). — Graz/Grac — Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz — Beogradska knjiga, 2010. 535 S./s. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext — Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 3)
 Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen: Grammatik / Branko Tošović (Hg.). Wien, Münster, Berlin: LitVerlag, 2010. 546 S. (Slawische Sprachkorrelationen, Bd. 3)
 Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen. Graz — Sarajevo: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Institut za jezik, 2009 s./S. 481.
 Ivo Andrić: Graz — Österreich — Europa (Grac — Austrija — Evropa). Graz/Grac. Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Beogradska knjiga, 2009. 2, 286 S./s. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext — Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 2)
 Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen: Lexik — Wortbildung — Phraseologie / Branko Tošović (Hg.). Wien, Münster, Berlin: LitVerlag, 2009. 513 S. (Slawische Sprachkorrelationen, Bd. 2)
 Die grammatischen Korrelationen: Grazer Linguistische Slawistentage (GraLiS-1999). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 1999. 348 S.
 Mama, neću u podrum: Pripr. Razija Lagumdžija. Sarajevo: Veselin Masleša, Prva dječija ambasada, 1992. 110 s.
 Славяно-славянские и славяно-финно-угорские сопоставления / Slovensko-slovenska i slovensko-ugrofinska poređenja. Slavica Tartuensia 3 — вып. 932. Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1991. 206 с. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та)
 Jezik i stil sredstava informisanja. Sarajevo: Društvo za primijenjenu lingvistiku BiH, Filozofski fakultet, Institut za jezik, Odsjek za žurnalistiku FPN, Udruženje novinara BiH, Svjetlost, 1991. 165 s.
 Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama. Sarajevo — Moskva: Filozofski fakultet, Institut za jezik, Institut za proučavanje nacionalnih odnosa, Naučni savjet «Jezik i društvo» Odjeljenja za knj. i jezik AN SSSR, Inst. za lingvistiku AN SSSR, Inst. za ruski j. AN SSSR, 1990. 230 s.
 Славянские литературные языки и историография славяноведения. Slavica Tartuensia 2. Тарту: 1988. 205 с. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та)

 В) Журналы

Редактировал журналы Slavist [42] и Prizma [43] (которые создал в Сараево в 1989 году; их публикация была прервана из-за войны в 1992 г.).

Он является членом издательского совета журнала Stylistika [Stylistika] Польской академии наук (1995 -), [44] Славистика Славянского общества Сербии (2005 -) [45] и Philological Studies, 2010 -) [46]. Он был членом издательского совета журнала Стиль (Белград) с 2002 по 2007 год.

 Г) Серии

Является основателем и редактором нескольких научных серий:

 Slawische Sprachokorrelationen (LitVerlag, Minster, 2008 -), [47]
 Andrić-Initiative (Институт славистики Университета им. Карла и Франца в Граце - Белградская книга, 2008 -), [48]
 Copic-Project (Институт славистики Университета им. Карла и Франца в Граце - Национальная и университетская библиотека Республики Сербской, 2012 -), [49]
 Neue slawistische Horizonte (д-р Ковач, Гамбург, 2011–2016), [50]
 Slawische Narrationen (Институт славистики Университета им. Карла и Франца в Граце, 2015 - 51).

 Д) Переводи

Перевел с руссого на сербский следующие произведения:

 Тынянов, Ю. Н. Проблемы стихотворной речи. (Tinjanov, J. N. Semantika stiha. Veselin Masleša; 1990; вместе с Назифом Кустурицей);
 Будагов, Р. А. Что такое развитие и совершенствование языка? (Budagov, R. A. Razvitak i usavršavanje jezika. Svjetlost; Sarajevo; 1981; 264 s.);
 Белый квадрат — сборник стихов русских поэтов-верлибристов'' (Bijeli kvadrat. Odjek. Sarajevo: 1–15. mart 1990; br. 5).

Разное 

Два раза был заведующим Кафедры славянских языков и литератур  философского факультета в Сараеве и один раз директором Института славистики Университета  в Граце. В качестве представителя Югославии был членом Президиума международной организации МАПРЯЛ  (1991-1994), председателем Славистического общества БиГ и председателем Общества прикладной лингвистики БиГ.

В 2006 г. получил благодарственное письмо Опольского университета (Польша) по поводу 50-летия этого университета, в 2008 г. избран почетным членом Славянского общества Сербии за вклад в изучение славистики в мире и результаты в изучении словенских языков  http://slavistickodrustvo.org.rs/recognitions-and их- носители / , в 2016 г. награжден почетной грамотой факультета журналистики МГУ  и Стилистической комиссии Международного комитета славистов за большой вклад в развитие стилистики .

Примечания

Ссылки 
 Бранко Тошович
 Homepage
 Гралис
 Библиография Бранко Тошовича

Выпускники Сараевского университета
Преподаватели МГУ
Сотрудники Института языкознания РАН
Преподаватели Грацского университета